— японский аниме-сериал, созданный студией TMS Entertainment и основанный на патинко, выпущенный компанией Heiwa. Сериал впервые начал трансляцию по японскому телеканалу TV Tokyo с 4 апреля по 27 июня 2011 года. Сериал был лицензирован в Северной Америке Sentai Filmworks под названием Battle Girls — Time Paradox.

Сюжет 
Ёсино Хидэ проходит в школе эпоху Сэнгоку и ей не очень-то удается заучивать десятки названий, дат и многое другое. Зато у неё есть телефон, чаты и блоги с многочисленными друзьями, с кем можно пообщаться. Учительница истории предупредила Ёсино, что во время летних каникул ей придется посещать летнюю школу как отстающей.

Главная героиня побежала в храм молится, чтобы узнать быстро больше о эпохе Сэнгоку. Боги поняли её просьбу дословно и перенесли её в прошлое, но с небольшим отличием… в этой версии прошлого все известные генералы, правители, воины стали девушками. Так главная героиня встречает «мисс» Ода Нобунага и её верную «помощницу» Акэти Мицухидэ. Отныне главной героине предстоит вместе с ними собирать части Алого Доспеха, который позволит Нобунаге править всей Японией. Ёсино предстоят новые и захватывающие приключения и тут даже учебник истории не поможет.

Список персонажей 
Практически все персонажи носят имя известных исторических фигур феодальной Японии:
 
 Сэйю: Рина Хидака
 Главная героиня и обычная японская школьница. Она попадает в феодальную Японию и часто демонстрирует манеры, которые свойственны только для современных людей. Она заняла в прошлом место Хидэёси Тоётоми.

 
 Сэйю: Мэгуми Тоёгути
 Феодал, она хочет собрать куски волшебной брони и объединить народы Японии. Очень жестокая и закалённая. Хорошо орудует большим мечом и может управлять огнём.

 
 Сэйю: Эри Китамура
 Верная помощница Оды, которая часто поражается поведением Хидэёси. Она стремится сделать всё, чтобы Нобунага была счастливой. Очень ревнует, когда Ода общается с Хидэёси. Она похожа на одну из одноклассниц Хидэёси.

 
 Сэйю: Юка Хирата
 Воин, которая связана с Нобунагой и Мицухидэ, и тайный учитель Хидэёси. Она однажды решила перенестись в прошлое, чтобы исследовать причину исчезновений людей и невольно приносит Хидэёси с собой.

 
 Сэйю: Мария Исэ
 Феодал. Использует в качестве оружия копьё с молниями. Она владеет частью Алого Доспеха и является одновременно другом и соперником с Сингэн.

 
 Сэйю: Рэй Мотидзуки
 Феодальный лорд. Её главным оружием является Юми. Владела левой частью Алого Доспеха, но потеряла её во время игры. Воспринимает Токугаву как маленькую сестру. В 7 серии выясняется, что она поклонница юри.

 
 Сэйю: Сатоми Акэсака
 Приспешница Ясимото, повелевает жрицами и магией в бою. Несмотря на то, что с виду она кажется мягкой и послушной, на самом деле, она вполне способна манипулировать другими. Владеет частью Алого Доспеха. Похожа на одну из одноклассниц Хидэёси.

 
 Сэйю: Сати Кокурю
 Феодал, она управляется ветром и огнём. Владеет частью Алого Доспеха. Выражается очень неловко и не знает о силе доспеха.

 Сэйю: Нодзому Сасаки
 Пёс, носит феодальный шлем и может говорить, но общается только с Хидэёси. Он хорошо осведомлён о текущих событиях.

Список серий

Критика 
Представитель сайта Anime News Network отметил, что сериал не стоит того, чтобы его смотреть. Он бессмыслен и в нём нет ничего стоящего. Вместо исторической напряженности событий, все выглядит «конфетно», а попытки злодеев строить козни напоминают поведение команды «Ракета» из «Покемона».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме